Бобби Джонстон — композитор США.

Фильмография 

|-
| Беспрецедентно: президентские выборы 2000 года
| 2002-09-17
| США
| Ричард Рей Перес
|-
| Король муравьёв
| 2003
| США
| Стюарт Гордон
|-
| Счастливчик Эдмонд
| 2005
| США
| Стюарт Гордон
|-
| Засада
| 2007
| СШАВеликобритания
| Стюарт Гордон
|-
| Самоубийцы: История любви
| 2007
| США
| Горан Дукич
|-
| Отель Калифорния
| 2008
| США
| Geo Santini
|-
| Нулевое влияние
| 2009
| США
| Джастин Шейн
|-
| День матери
| 2010
| США
| Даррен Линн Боусман
|-
| Вишня
| 2010
| США
| Джеффри Файн
|-
| Отпусти
| 2011
| США
| Brian Jett
|-
| Бешеные глаза
| 2012
| США
| Адам Шерман
|-
| Пустошь
| 2012-09-282012-11-30
| США
| Даррен Линн Боусман
|-
| Девушка из Марфы
| 2012-11-20
| США
| Кларк, Ларри
|-
| Игры богов
| 2013
| США
| Марк Тёртлтауб
|-
| Сказки Хэллоуина
| 2015
| США
| Нил МаршаллДэйв Паркер
|}